Nuoli kan avse:
 Nuoli (fartyg) – en motortorpedbåt i den finländska marinen
 Nuoli-klassens motorkanonbåtar – motorkanonbåtarna i den finländska marinen av Nuoli-klass (Nuoli 1—13)